lista premierów Polski
 Prezes Rady Ministrów – strona opisująca funkcję i uprawnienia premiera